Герб Старооскольского городского округа — официальный символ города Старый Оскол и Старооско́льского городского округа (Старооскольского района) Белгородской области Российской Федерации. Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 2883.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Герб в своей основе воссоздаёт исторический герб Старого Оскола, утверждённый на основании указа императрицы Екатерины II в 1780 году с учётом современных геральдических норм. В указе даётся пояснение: «Сделать так для того, что в оном селении жители суть старинные воины, упражняющиеся в свободное время в хлебопашестве, чего для и в гербе сём военное орудие с орудием тщательного хлебопашца соединено».

История создания 
11 января 1765 года был утверждён полковой герб для Старооскольского ландмилицкого полка: «на золотом щите, на голубом поле, участок зелёной земли, пересекаемый рекою за которой видно гора с кирпичною на вершине ея башней». Этот герб изображался на знамени полка до 1775 года.

8 января 1780 года был утверждён первый Старооскольский герб. В верхней части размещались элементы герба Курска, в чьём подчинении находился тогда город. Автором этого варианта был петербургский герольдмейстер А. А. Волков. В 1883 году с соответствии с геральдической реформой Б. Кёне был составлен новый проект герба Старого Оскола, где «В зелёном щите золотая борона, в вольной части герб Курской губернии; щит увенчан серебряной стенчатой о трёх зубцах короной, окружён золотыми колосьями, соединенными Александровской лентой». Но этот проект не был утверждён.

Современный вариант герба утвержден решением районного Совета 27 ноября 1997 года (№ 43). Решением городского Собрания городского поселения «город Старый Оскол» № 37 от 15 декабря 2006 года переутверждён как герб города Старый Оскол и в городском гербе появилось дополнение: «Щит увенчан золотой башенной короной о трёх зубцах». В феврале 2007 года герб городского поселения город Старый Оскол внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 2833. 21 ноября 2008 утверждён как герб Старооскольского городского округа с изменением в башенной короне, которая теперь «о пяти видимых зубцах».

См. также 
 Флаг Старого Оскола

Примечания

Ссылки 
 Герб Старого Оскола
 Герб города Старый Оскол
 История одного герба. Старый Оскол

Гербы Белгородской области
Старооскольский городской округ
Старый Оскол
Гербы с изображением орла
Гербы с изображением львов
Гербы с изображением ружья
Гербы с изображением плуга